Frappart est un nom de famille francophone notamment porté par :
 Guy Frappart (né en 1960), footballeur français,  
 Stéphanie Frappart (née en 1983), arbitre française de football.